Белінда Бенчич виграла цей турнір у 2017-му, але цього разу вирішила грати в  Санкт-Петербурзі. 

Титул виграла Даяна Ястремська, здолавши у фіналі Айлу Томлянович, 6–2, 2–6, 7–6(7–3).

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019